15630 Disanti – asteroide della fascia principale
 Disanti – cognome italiano